Colbert Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Colbert Lake (Choctaw County, Oklahoma)
 Colbert Lake (McCurtain County, Oklahoma)
 Colbert Lake (Texas)